Lund, Uppsala kommun kan syfta på:

 Lund, Björklinge socken –  en småort i Björklinge socken i Uppsala kommun
 Lund, Funbo socken – by i Funbo socken
Lund, Ramsta socken - en småort i Ramsta socken